Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 1977 – zawody w skokach narciarskich przeprowadzone 21 lutego 1977 w ramach mistrzostw świata juniorów w Sainte-Croix.

Złoty medal zdobył Pavel Fízek, który wyprzedził Matthiasa Buse i Huberta Neupera. Zawody odbyły się na znajdującej się w szwajcarskim Sainte-Croix skoczni Le Châble o punkcie konstrukcyjnym na 87. metrze.

Po raz pierwszy skoczkowie narciarscy rywalizowali o medale mistrzostw świata juniorów. Wcześniej, w latach 1968-1976, zawody o mistrzostwo juniorów rozgrywane były jako mistrzostwa Europy juniorów w narciarstwie klasycznym.

Wyniki

Konkurs indywidualny (21.02.1977)

Przypisy

Bibliografia
 
 

1977
Skoki narciarskie w Szwajcarii